Северная и Центральная Азия, СЦА, () — географический, культурный и экономический субрегион Евразии, состоящий из Северной Азии и стран Центральной Азии.

География

Языки

Города

Состав 
В первую очередь к государствам и странам Северной и Центральной Азии относят:
 
 
  (Азиатская часть России)
 
 
 
Дополнительно включают:
 
  (Северо—Западная Индия)
  (Северо—Восточный Иран)
  (Северо-Западный Китай)
 
  (Северная часть Пакистана)

Ссылки 
 Северная и Центральная Азия как транзитный узел: потенциал, вызовы и пути дальнейшего развития
 Центральная Азия: Борьба за новое будущее
 Доклад о ходе достижения ЦУР в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2022 год
 Связи Центральной Азии с глобальными экономическими центрами
 Достижение целей устойчивого развития в Северной и Центральной Азии
 Timeline Central and North Asia, 1900 A.D.–present

Северная Азия
Центральная Азия